Marovato est le nom de nombreuses communes à Madagascar :
 Marovato (Ambanja)
 Marovato (Andapa)
 Marovato (Andilamena)
 Marovato (Boriziny)
 Marovato (Tsihombe)

Voir aussi
 Belaoka Marovato
 Marovato Befeno

Homonymie de toponyme